La Historia – album Ricky’ego Martina
 La Historia – album zespołu Caifanes
 La Historia – album zespołu Intocable
 La Historia – album zespołu Kumbia Kings